Torysa

En 
Torysa, un village du district de Sabinov
Torysa, une rivière de l'est de la Slovaquie